Larysz ist der Familienname folgender Personen:

 Lennard Larysz (* 1997), deutscher Basketballspieler
 Paul Larysz (* 1972), deutscher Basketballtrainer